Parlament steht für:
 Parlament, Volksvertretung
 Parlamentsgebäude (Wien), umgangssprachlich „Parlament“ genannt
 Parlament (Fernsehserie), europäische Fernsehserie
 früher auch für den Berlaimont-Sprachführer oder Sprachführer allgemein

Das Parlament ist der Titel von:
 Das Parlament, Zeitung der Bundeszentrale für Politische Bildung 1951–2000 und des Deutschen Bundestages seit 2000

Siehe auch:

 Parlamentsgebäude
 Parlement